Vasta  – cognome italiano
Vasta  – personaggio di Romanzo criminale

Persone
Alessandro Vasta  – pittore italiano del XVIII secolo
Giorgio Vasta  – scrittore italiano
Pietro Vasta  – medico e politico italiano assassinato dalla mafia
Pietro Paolo Vasta  – pittore italiano del XVIII secolo